

Geografia

Camerton (Cumbria)
Camerton (East Riding of Yorkshire)
Camerton (Somerset)